Friedrich Thurau ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Thurau (Maler) (1812–1888), deutscher Maler
 Friedrich Thurau (Entomologe) (1843–1913), deutscher Entomologe